Železno se poate referi la:

 Železno, Trebnje, localitate din comuna Trebnje, Slovenia
 Železno, Žalec, localitate din comuna Žalec, Slovenia